Elachopeltis är ett släkte av svampar. Elachopeltis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Elachopeltis